Финал Кубка Бельгии по футболу 2015/2016 состоялся 20 марта 2016 года между «Брюгге» и «Стандард Льеж». Впервые с 2007 года команды встретились в финале кубка. «Стандард Льеж» выиграл у «Брюгге» со счетом 2:1 и в седьмой раз в своей истории стал обладателем кубка Бельгии.

Путь к финалу

Финал

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2016
Бельгия
Матчи ФК «Брюгге»
Матчи ФК «Стандард» Льеж
События 20 марта
Март 2016 года
Спорт в Бельгии в 2016 году
Спортивные соревнования в Брюсселе